Almedina (Portugal), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Coimbra
 Almedina (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Ciudad Real